Аленино — название населённых пунктов в России:

 Аленино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Аленино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.